Ро́зыгрыш:
 Розыгрыш — этап спортивного турнира или система его организации (примеры см. в :Категория:Системы соревнований).
 Ро́зыгрыш — тоже что и лотерея.
 Розыгрыш (пранк) — шутка с целью одурачить кого-либо, поставить кого-либо в глупое, смешное положение, заставив поверить во что-либо придуманное.
 Телефонный розыгрыш

Кино и телевидение 
 «Розыгрыш» — советский фильм 1976 года.
 «Розыгрыш» — российский фильм 2008 года.
 «Розыгрыш» — телепередача Первого канала.